Bremer Tracht hat mehrere Bedeutungen:

 Bremer Tracht (17. Jahrhundert), beschreibt eine Form der bürgerlichen Kleidung (Mode) aus dem städtischen Bremen des 17. Jahrhunderts
 Bremer Tracht (19. Jahrhundert), beschreibt die bäuerlichen Trachten aus dem ländlichen Bremen  des 19. Jahrhunderts